Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen am 22. und 23. April 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Istanbul